Сторожи́нец может означать:
 Сторожинец — город в Черновицкой области Украины.
 Сторожинец — село в Псковской области.
 Сторожинец — городище культуры псковских длинных курганов